Tanaka kan som auktorsförkortning betyda:

 Hirotaka Tanaka
 Hozumi Tanaka
 Shigeho Tanaka
 Toshiharu Tanaka
 Tyôzaburô Tanaka
 Yuichiro Tanaka

Robotskapade auktorsförkortningar